De Sanctis ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare De Sanctis (1824–1916), italienischer Komponist, Kirchenmusiker und Musikpädagoge
 Francesco De Sanctis (Architekt) (1679–1731), italienischer Architekt
 Francesco de Sanctis (1817–1883), italienischer Literaturhistoriker und -kritiker und Politiker, Mitglied der Camera dei deputati
 Gaetano De Sanctis (1870–1957), italienischer Althistoriker
 Gino De Sanctis (1912–2001), italienischer Autor

 Giovanni de Sanctis (* 1949), italienischer Astronom
 Morgan De Sanctis (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Sante De Sanctis (1862–1935), italienischer Nervenarzt
 Tito Livio De Sanctis (1817–1883), italienischer Chirurg

De Sanctis steht für:
 De Sanctis (Rennwagen), italienischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 De Santis
 DeSantis